Cet article recense les usages des termes upsilon ou ypsilon.

Linguistique 
 Upsilon,  de l'alphabet grec (majuscule , minuscule )
 Upsilon latin, lettre additionnelle de l'alphabet latin (majuscule , minuscule )
 ʋ, symbole de la consonne spirante labio-dentale voisée dans l'alphabet phonétique international

Géographie 
 Ypsilon Mountain, sommet du Colorado, aux États-Unis
 , pont de Drammen, Norvège

Sciences et techniques

Astronomie 
 Upsilon, désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

 , rapport masse/luminosité en astrophysique et cosmologie physique

Physique 
 , Méson upsilon en physique des particules

Véhicules 
 Lancia Ypsilon, voiture produite par Lancia

Chevaux 
Voir les homonymies de chevaux sur Upsilon (cheval)